Дорково — населённый пункт:
 в Болгарии
 Дорково — село в Пазарджикской области;
 в России
 Дорково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.